Bram Criel (Wilrijk, 2 juni 1986) is een Belgisch voetballer die als spits voor KSK Wavria speelt.

Clubcarrière
Criel komt uit de jeugd van KV Mechelen en werd in de zomer van 2002 op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal gezet. Hij speelde acht wedstrijden, maar toen ging Mechelen failliet en verkochten ze hem aan RC Genk. Van daaruit ging het naar Heusden Zolder, KV Mechelen opnieuw, Verbroedering Geel, KVSK United, Dessel en KSK Heist.

Voor het seizoen 2010-2011 werd hij dus aangetrokken door KSK Heist uit Heist-op-den-Berg, team dat na de kampioenstitel in 3e A voor het eerst in zijn bestaan uitkomt in tweede klasse.
Bram deed het voortreffelijk voor zijn nieuwe ploeg, en werd het eerste jaar topschutter van KSK in 2e klasse.

Criel woont in Keerbergen.

Carrière

Belgisch voetballer